Górka ist der Name eines polnischen Hochadelsgeschlechts aus der Region Großpolen. Bekannte Träger dieses Namens waren:

 Wojciech Górka († 1398)
 Pietrasz Górka († 1400)
 Jakub I. Górka († zwischen 1422 und 1426)
 Mikołaj I. Górka († 1439)
 Wyszota Górka († 1453)
 Łukasz I. Górka († 1475)
 Jakub II. Górka († 1476), Student der Jagiellonen-Universität, Kanoniker von Posen
 Jan Górka († 1478), Kämmerer von Posen, Starost von Nakel
 Mikołaj II. Górka († zwischen 1482 und 1497), Kastellan von Gnesen
 Uriel Górka († 1498)
 Łukasz II. Górka († 1542)
 Andrzej I. Górka († 3. Dezember 1551)
 Łukasz III. Górka († 1573)
 Andrzej II. Górka († 1583)
 Stanisław Górka  († 1592)

Polnisches Adelsgeschlecht